Poschwatta ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Poschwatta (1934–2019), deutscher Brigadegeneral
 Siegfried Poschwatta (* 1936), deutscher Generalmajor
 Thorsten Poschwatta (* 1961), deutscher Generalleutnant